In analisi funzionale, la trasformata di Steinmetz, il cui nome è dovuto a Charles Proteus Steinmetz, è un operatore funzionale lineare che associa a una funzione  di variabile reale, una funzione  di variabile complessa. Essa rientra nella categoria delle trasformate integrali.

Definizione 
Data una funzione  definita sull'insieme continuo , si definisce sua trasformata la funzione  data da:

Talvolta la trasformata è indicata nella forma , essendo  il numero di Nepero e il parametro  un numero reale.

Questa trasformata integrale trasforma le equazioni integrali e le equazioni differenziali in equazioni polinomiali, che sono più immediate da risolvere.

Anche la risposta (l'uscita) di un sistema dinamico lineare può essere calcolata come prodotto di convoluzione della sua risposta impulsiva unitaria con il segnale d'ingresso. Sviluppando questo calcolo la convoluzione diventa una moltiplicazione, che spesso rende il problema più semplice.

La trasformata di Steinmetz può anche essere usata per risolvere le equazioni differenziali.

Trasformata inversa 
L'inversa della trasformata di Steinmetz ', detta antitrasformata, è la funzione:

dove  è la trasformata di Steinmetz. Si prova che se una funzione  ha la trasformata inversa , ovvero  è una funzione continua a tratti che soddisfa la condizione:

allora  è univocamente determinata:

Proprietà 
 Linearità:

 Derivata:

 Integrale:

 Traslazione complessa:

 Traslazione nel tempo:

dove  è la funzione a gradino unitario o funzione gradino di Heaviside.

 Moltiplicazione per  alla n-esima potenza:

 Prodotto di convoluzione:

 Funzione periodica di periodo :

Teorema del valore iniziale e del valore finale 

Analogamente a quanto si fa per la trasformata di Laplace, anche per la trasformata di Steinmetz si possono enunciare due teoremi che permettono di conoscere il valore iniziale e il valore finale della funzione partendo dalla sua trasformata. Essi valgono per funzioni di classe , causali (cioè nulle per t < 0) e con ascissa di convergenza :

 Teorema del valore iniziale:

 Teorema del valore finale: se esiste , allora:

Trasformata di alcune funzioni notevoli 
 Retta:

 

 Delta di Dirac:

 

 Funzione gradino di Heaviside:

 

 Funzione esponenziale:

 

 Seno:

 
 

 Coseno:

 
 

 Seno iperbolico:

 
 

 Coseno iperbolico:
 
 

 Funzione degli errori:

Relazione con le altre trasformate 
La trasformata di Steinmetz è strettamente legata alla trasformata di Fourier. A differenza di questa però il dominio di integrazione dipende dalla variabile di trasferimento:

Voci correlate 
 Trasformata integrale
 Trasformata di Fourier
 Trasformata di Laplace
 Trasformata zeta

Collegamenti esterni 
  della trasformata
 Trattazione della trasformata da parte di Cristofolini dell'Università di Bologna
 Impiego nella polarizzazione elettromagnetica

Trasformate integrali